Название трёх населённых пунктов в Первомайском районе Крыма:
 Шигим Татарский — изначально просто Шигим с 1926 по 1948 год
 Шигим Русский (или Русский Шигим) — прежнее название села Матвеевка
 Шигим казённый — исчезнувшее село, существовавшее в первой половине XX века